Chupador puede referirse a:
Chupador, instrumento para facilitar la dentición de los bebés
 El nombre común de la planta Anchusa azurea.
 El nombre común de la planta Trifolium pratense.